Терловка — топоним
 Терловка — село в Летичевском районе Хмельницкой области Украины.
 Терловка (приток Юхоти) — приток Юхоти, протекает по западной окраине Большого села.